Слот расширения — щелевой разъём для установки печатной платы.
 Слот процессора (Slot 1, Slot A) — слоты для установки процессоров.
 ISA, PCI, AGP, PCI Express — слоты для установки плат расширения ПК.
 Слот — место для установки взаимозаменяемого модульного оборудования на кораблях системы StanFlex.
 Слот — пролив в Соломоновых островах.
 Слот (группа) — российская рок-группа.
 Слот — в жаргоне игроков компьютерных игр ячейка, например, в инвентаре.
 Слот — в пиринговых сетях место в очереди на получение (скачивание) файла.
 
 Слот — в искусственном интеллекте (во фреймовом представлении знаний) — элемент фрейма. Обычно один фрейм содержит множество слотов, хотя может состоять и из одного. Слот представляется в виде (Имя_слота. Значение_слота).
 Слот-машина — азартный игровой автомат, известный также как «Однорукий бандит». Персоналии 
 Слот, Арне (род. 1978) — нидерландский футболист, тренер.
 Слот, Йёрн (род. 1944) — датский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ.
 Слот, Каспер (род. 1992) — датский футболист, полузащитник английского клуба «Лидс Юнайтед» и сборной Дании.
 Слот, Петер — голландский учёный, известный специалист в области суперкомпьютерных технологий и распределенных вычислений из Университета Амстердама.